Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1973/1974 — 38-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Дукла Йиглава, для которого этот титул стал 7-м за всю историю.

Формат 
Начиная с сезона 1973/74 было решено отказаться от проведения плей-офф. После 4-кругового турнира среди 12 команд, чемпионом в 7-й раз в своей истории стала Дукла из Йиглавы, с большим преимуществом опередившая серебряного и бронзового призёров пражскую Спарту и Теслу из Пардубице.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1. Вацлав Недомански (Слован) — 46 шайб

2. Милан Новы (Дукла) — 35

3. Владимир Мартинец (Тесла) — 31

Гол+пас

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Свобода, Петр Гнидек

Защитники

Ян Сухи, Мирослав Дворжак, Милан Халупа, Франтишек Каберле (старший), Ян Нелиба, Петр Адамик, Карел Дворжак, Карел Горачек

Нападающие

Ярослав Холик, Иржи Холик, Ян Клапач, Ян Хрбаты, Милан Новы, Йозеф Аугуста, Франтишек Выборны, Иржи Титц, Милош Новак, Милош Купец, Станислав Коусек, Ян Новотны

Тренер — Ярослав Питнер и Станислав Невеселы

Ссылки 
 Сезон 1973/74 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1973 году
Спорт в Чехословакии в 1974 году
1973 год в хоккее
1974 год в хоккее